Miami County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Miami County (Indiana)
Miami County (Kansas)
Miami County (Ohio)